Ластович — українське прізвище.

Відомі носії 
 Ластович Олексій Юрійович — головний сержант окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Ластович-Чулівський Семен (1910—1987) — відомий теоретик і практик виготовлення бандур.

Примітки